Takumi Saitō :
 Takumi Saitō (acteur) (né en 1981) ;
 Takumi Saitō (athlétisme) (né en 1993).